Saghadijew ist der Familienname folgender Personen:

 Jerlan Saghadijew (* 1966), kasachischer Politiker
 Kenscheghali Saghadijew (* 1938), kasachischer Wirtschaftswissenschaftler